

Numeri

Linea 1 (Monorotaia urbana di Chiba)
Linea 1 (Linea Astram) (Trasporto rapido di Hiroshima)
Linea 1 (Linea Blu) (Metropolitana di Yokohama)
Linea 1 (Linea Kūkō/aeroporto) (Metropolitana di Fukuoka)
Linea 1 (Midōsuji Line) (Metropolitana di Osaka)
Linea 1 Asakusa (Toei)
Linea 1 Higashiyama (Metropolitana di Nagoya)
Linea 2 (Monorotaia urbana di Chiba)
Linea 2 (Hakozaki Line) (Metropolitana di Fukuoka)
Linea 2 (Tanimachi Line) (Metropolitana di Osaka)
Linea 2 Hibiya (Tokyo Metro)
Linea 2 Meijō (Metropolitana di Nagoya)
Linea 2 Meikō (Metropolitana di Nagoya)
Linea 3 (Linea Blu) (Metropolitana di Yokohama)
Linea 3 (Nanakuma Line) (Metropolitana di Fukuoka)
Linea 3 (Yotsubashi Line) (Metropolitana di Osaka)
Linea 3 Ginza (Tokyo Metro)
Linea 3 Tsurumai (Metropolitana di Nagoya)
Linea 4 (Linea Chūō) (Metropolitana di Osaka)
Linea 4 (Linea Verde) (Metropolitana di Yokohama)
Linea 4 Marunouchi diramazione (Tokyo Metro)
Linea 4 Marunouchi (Tokyo Metro)
Linea 4 Meijō (Metropolitana di Nagoya)
Linea 5 (Linea Sennichimae) (Metropolitana di Osaka)
Linea 5 Tōzai (Tokyo Metro)
Linea 6 (Linea Sakaisuji) (Metropolitana di Osaka)
Linea 6 Mita (Toei)
Linea 6 Sakuradōri (Metropolitana di Nagoya)
Linea 7 (Linea Nagahori Tsurumi-Ryokuchi) (Metropolitana di Osaka)
Linea 7 Kamiiida (Metropolitana di Nagoya)
Linea 7 Namboku (Tokyo Metro)
Linea 8 (Linea Imazatosuji) (Metropolitana di Osaka)
8Liner (operatore non confermato) (prevista)
Linea 8 Yūrakuchō (Tokyo Metro)
Linea 8 Chiyoda (Tokyo Metro)
Linea 10 Shinjuku (Toei)
Linea 11 Hanzōmon (Tokyo Metro)
Linea 12 Ōedo (Toei)
Linea 13 Fukutoshin (Tokyo Metro)

A

Diramazione Abiko della linea Narita (Nome comune: JR East)
Linea Aboshi (Ferrovie Elettriche Sanyō)
Linea Abukuma Express (Abukuma Express)
Linea Agatsuma (JR East)
Linea circolare di Aichi (Aichi Loop Line Company)
Linea Aeroporto (Metropolitana di Fukuoka)
Linea Aeroporto (Ferrovie Keikyū)
Linea Aeroporto (Translated nickname. JR Kyushu)
Linea Aeroporto (Ferrovie di Nagoya)
Linea Aeroporto (Ferrovie Nankai)
Linea Aizu Kinugawa (Ferrovia di Yagan)
Linea Aizu (Ferrovia di Aizu)
Linea Akabane (JR East)
Linea Akasaki (Merci Iwate Kaihatsu Railway)
Diramazione Akasako (Tram di Nagasaki)
Linea Akechi (Akechi Railroad)
Ferrovia Akita Nairiku (Ferrovia Akita Nairiku Jūkan)
Linea Akita Rinkai (Merci Ferrovia Akita Rinkai)
Akita Shinkansen (Nickname. JR East)
Linea Akō (JR West)
Linea Amagi (Ferrovia di Amagi)
Linea Nishitetsu Amagi (Ferrovie Nishi-Nippon)
Funicolare di Amanohashidate (nome comune: Tango Kairiku Kōtsū)
Linea Shintetsu Ao (Ferrovia elettrica di Kobe)
Linea Aoimori (Ferrovia Aoimori)
Linea Aonami (Nickname. Ferrovia rapida costiera di Nagoya)
Linea Arakawa (Toei)
Linea Arashiyama (Hankyū Corporation)
Linea principale Arashiyama (Keifuku Electric Railroad)
Linea Arima (Ferrovie Shintetsu)
Linea Asa (Ferrovia Tosa Kuroshio)
Linea Asakusa (Toei)
Linea Asanogawa (Ferrovia dell'Hokuriku)
Linea Asatō (Ferrovia Asa Kaigan)
Linea Aso Kōgen (Nickname. JR Kyushu)
Linea Astram (Nickname. Trasporto rapido di Hiroshima)
Linea Aterazawa (JR East)
Atsugi (merci Ferroovie Sagami)
Linea Atsumi (Ferrovia di Toyohashi)
Ferrovia costiera di Awa Muroto (Nickname. JR Shikoku)
Linea principale Azumada (Ferrovia di Toyohashi)

B
Linea Ban'etsu-Sai (JR East)
Linea Ban'etsu-Tō (JR East)
Linea Bantan (JR West)
Funicolare Beppu Rakutenchi (Okamoto MFG)
Linea Bessho (Ferrovia elettrica di Ueda)
Linea Bisai (Ferrovie di Nagoya)
Linea Biwako (Nickname. JR West)
Linea blu (Nickname. Metropolitana di Yokohama)
Ferrovia Toyama Chihō diramazione (Ferrovie Toyama Chihō)

C

Linea Chiba (Ferrovie Keisei)
Linea Seibu Chichibu (Ferrovie Seibu) 
Linea principale Chichibu (Chichibu Railway)
Linea Chidori (merci, Kanagawa Rinkai Railway)
Linea Chihara (Ferrovie Keisei)
Linea Chikkō (Ferrovie di Nagoya)
Linea Chikkō (nome comune: Takamatsu-Kotohira Electric Railroad)
Linea Chikuhi (JR Kyushu)
Ferrovia elettrica Chikuhō (nome comune: Chikuho Electric Railroad)
Linea principale Chikuhō (JR Kyushu)
Nuova linea Chita (Ferrovie di Nagoya)
Linea Chitose (JR Hokkaido)
Linea Chiyoda (Tokyo Metro)
Linea Chizu (Chizu Express)
Linea Chōkai Sanroku (Yuri Kogen Railway)
Ferrovia elettrica di Chōshi (Choshi Electric Railway)
Linea Chūō (Metropolitana di Osaka)
Linea principale Chūō (JR East, JR Central)
Linea Chūō-Higashi (nome comune: JR East)
Linea Chūō-Nishi (nome comune: JR Central)
Linea Chūō-Sōbu (nome comune: JR East)

D

Linea Dai-Ikki (Phase 1 Line) (Kagoshima City Transportation Bureau)
Tram di Kagoshima linea Dai-Ni-Ki (Phase 2 Line) (Kagoshima City Transportation Bureau)
Linea Daishi (Ferrovie Keikyū)
Linea Daishi (Ferrovie Tōbu)
Linea Daiyūzan (Izuhakone Railway)
Linea Dazaifu (Nishi-Nippon Railroad)
Linea Den-en-Toshi (Tōkyū Corporation)
Linea Disney Resort (Linea Maihama Resort)
Linea Dōbutsuen (Keio Electric Railway)
Linea Dōmyōji (Ferrovie Kintetsu)
Linea Dosan (JR Shikoku)
Linea Dragon Rail Ōfunato (Nickname. JR East)

E

Linea Eba (Tram di Hiroshima)
Linea Ebino-Kōgen (Nickname. Composed of Hisatsu Line and Kitto Line. JR Kyushu)
Linea Echigo (JR East)
8Liner (Operator undecided) Planned
Funicolare Eizan (nome comune: Keifuku Electric Railroad)
Linea Eizan principale (Eizan Electric Railway)
Linea Ekimae (nome comune: Ferrovie elettriche Tosa)
Linea Ekisan (nome comune: Ferrovie elettriche Tosa)
Tranvia di Enoshima (Enoshima Electric Railway) No official line name exists.
Linea Enoshima (Odakyu Electric Railway)
Linea Enoshima (Shonan Monorail)
Linea Esashi (JR Hokkaido)
Linea Etsumi-Hoku (JR West)
Linea Etsumi-Nan (Nagaragawa Railway)

F

Linea Flower Nagai (Yamagata Railway)
Linea Fruits Aterazawa (Nickname. JR East)
Linea Fujikyūkō (nome comune: Fuji Kyuko)
Linea Fujikoshi (Ferrovie Toyama Chihō)
Linea Fujisaki (Kumamoto Electric Railway)
Lines Fukubu (Fukui Railway)
Linea Fukuchiyama (JR West)
Linea Fukuen (JR West)
Linea Fukuhoku Yutaka (Nickname. JR Kyushu)
Linea Fukushima Rinkai principale (merci, Fukushima Rinkai Railway)
Linea Fukutoshin (Tokyo Metro)
Linea Furano (JR Hokkaido)
Funicolare Kasamatsu (nome comune Tango Kairiku Kotsu)
Funicolare di Jukkokutōge (Izuhakone Railway)
Funicolare Keifuku (Keifuku Electric Railroad)
Funicolare Keihan (Ferrovie Keihan)
Funicolare di Kuramayama (Kurama-dera Temple)
Funicolare di Kurobe (Tateyama Kurobe Kanko)
Funicolare Hakone Tozan (Hakone Tozan Railway)
Funicolare di Maya (Kobe City Urban Development)
Funicolare Mitake Tōzan (nome comune Mitake Tozan Railway)
Funicolare del Monte Tsukuba (Ferrovia turistica di Tsukuba)
Funicolare Myōken (nome comune Ferrovie Nose)
Funicolare Nankai (Ferrovie Nankai)
Funicolare Nishi-Shigi (Ferrovie Kintetsu)
Funicolare Otokoyama (nome comune Ferrovie Keihan)
Funicolare Ōyama (Oyama Kanko Electric Railway)
Funicolare di Tateyama (Tateyama Kurobe Kanko)

G

Linea Gakkentoshi (Nickname. JR West)
Linea Gakuentoshi (Nickname. JR Hokkaido)
Linea Gakunan
Linea Gala-Yuzawa (nome comune: JR East)
Linea Gamagōri (Ferrovie di Nagoya)
Linea Gantoku (JR West)
Linea Geibi (JR West)
Linea Ginga Dream Kamaishi (Nickname. JR East)
Linea Ginza (Tokyo Metro)
Linea Gomen (Ferrovie elettriche Tosa)
Linea Gomen-Nahari (Nickname. Tosa Kuroshio Railway)
Linea Gonō (JR East)
Linea Gose (Ferrovie Kintetsu)
Linea Gotemba (JR Central)
Linea Gotōji (JR Kyushu)
Linea verde (Nickname. Metropolitana di Yokohama) 
Linea Yutorito (Nagoya Guideway Bus)
Linea Gunchū (Ferrovia di Iyo)
Linea Guzū (nome comune: Ferrovie Tōbu)

H

Linea Hachikō (JR East)
Linea Hachinohe (JR East)
Ferrovia Hachinohe Rinkai (merci, Hachinohe Rinkai Railway)
Linea Hachiōji (Ferrovie Kintetsu)
Diramazione Hagoromo (nome comune: JR West)
Linea Haijima (Ferrovie Seibu)
Linea Hakata-Minami (JR West)
Linea principale Hakodate (JR Hokkaido)
Funicolare Hakone Jukkokutōge (Nickname. Izuhakone Railway)
Funicolare Hakone Tōzan (Nickname. Hakone Tozan Railway)
Linea Hakone Tōzan (nome comune: Hakone Tozan Railway)
Linea Hakozaki (Metropolitana di Fukuoka)
Linea Hakubi (JR West)
Linea Hakushima (Tram di Hiroshima)
Linea Hakushin (JR East)
Linea Hamanasu Bay Line Ōminato (Nickname. JR East)
Linea Hanasaki (Nickname. JR Hokkaido)
Linea Hanawa (JR East)
Linea Hanazono (Ferrovia di Iyo)
Linea Handa (Kinuura Rinkai Railway)
Linea Haneda della monorotaia di Tokyo (Tokyo Monorail)
Linea Hankai (Hankai Electric Tramway)
Linea Hanshin principale (Ferrovie Hanshin)
Linea Hanwa (JR West)
Linea Hanzōmon (Tokyo Metro)
Linea Haruda (Nickname. JR Kyushu)
Linea Hashima (Ferrovie di Nagoya)
Linea Hekinan (Kinuura Rinkai Railway)
Linea Hibiya (Tokyo Metro)
Linea principale Hidaka (JR Hokkaido)
Funicolare Hieizan (Hieizan Railway)
Diramazione di Higashi-Hagoromo (nome comune: JR West)
Linea Higashi-Narita (Ferrovie Keisei)
Linea Higashiyama (nome comune: Metropolitana di Nagoya)
Linea principale Higashiyama (Okayama Electric Tramway)
Linea Hijiyama (nome comune: Tram di Hiroshima)
Linea Hikoroichi (merci, Iwate Kaihatsu Railway)
Linea Himi (JR West)
Linea Hinkaku (nome comune: JR East)
Linea Hiromi (Ferrovie di Nagoya)
Nuovo transito di Hiroshima Linea 1 (Trasporto rapido di Hiroshima)
Linea Hiroshima Senō (Skyrail Service)
Linea Hirui (merci, Ferrovia Seino)
Linea Hisatsu (JR Kyushu)
Linea Hisatsu Orange (Hisatsu Orange Railway)
Linea Hita Hikosan (JR Kyushu)
Funicolare di Hobashira
Linea principale Hōhi (JR Kyushu)
Linea Hōjō (Hojo Railway)
Linea Hoku (Linea nord) (merci, Ferrovia costiera di Akita)
Linea Hokuhoku (Hokuetsu Express)
Linea principale Hokuriku (JR West)
Hokuriku Shinkansen (JR East)
Linea Hokusei (Ferrovie Sangi)
Linea Hokushin (Ferrovia elettrica Hokushin Kyūkō (servizi), Ferrovia rapida di Kōbe (binari))
Linea Hokusō (Hokuso Railway)
Linea Hommachi (Ferrovia di Iyo)
Linea Hommoku (merci, Ferrovia costiera di Kanagawa)
Diramazione Hōnanchō (nome comune: Tokyo Metro)
Linea Honshi Sambi (JR West, JR Shikoku)
Ferrovia merci Hoppō (nome comune: JR West)
Linea Hōrai-Yachigashira (Tram di Hakodate)
Linea Hot Spa (Nickname. Ferroovia Yagan)
Diramazione Hotarujaya (Tram di Nagasaki)

I

Ferrovia Ibara (Ibara Railway)
Linea Ibi (nome comune: Ferrovie Kintetsu)
Linea Ibusuki Makurazaki (JR Kyushu)
Ichihashi (merci, Seino Railway)
Ferrovia di Iga (Ferrovia di Iga)
Linea Iida (JR Central)
Linea Iiyama (JR East)
Linea Iizaka (Fukushima Trasporti)
Linea Ikawa (Oigawa Railway)
Linea Ikebukuro (Ferrovie Seibu)
Linea Ikegami (Tōkyū Corporation)
Funicolare di Ikoma (Ferrovie Kintetsu)
Linea Ikoma (Ferrovie Kintetsu)
Linea Imazatosuji (Metropolitana di Osaka)
Linea Imazu (Hankyū Corporation)
Linea Inbi (JR West)
Linea Ina (Saitama New Urban Transit)
Linea Inō (Ferrovie elettriche Tosa)
Linea Inokashira (Ferrovie Keiō)
Linea Inuyama (Ferrovie di Nagoya)
Monorotaia di Inuyama (nome comune: Ferrovie di Nagoya)
Linea Ise (Ferrovia di Ise)
Linea Isesaki (Ferrovie Tōbu)
Linea Ishikawa (Ferrovia dell'Hokuriku)
Linea Ishinomaki (JR East)
Linea Ishiyama Sakamoto (Ferrovie Keihan)
Ferrovia Isumi (Ferrovia di Isumi)
Linea Ita (Ferrovia Heisei Chikuhō)
Linea Itami (Hankyū Corporation)
Linea Itō (JR East)
Linea Itoda (Ferrovia Heisei Chikuhō)
Linea Itsukaichi (JR East)
Linea Iwaizumi (JR East)
Linea Iwate Galaxy (IGR Iwate Galaxy Railway)
Linea Izu Kyūkō (Izukyū Corporation)
Linea Izumino (Sagami Railway)

 Lista A